Бай-Тал (Чон-Терек) () — село в Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Бай-Талского сумона.

География 
Село находится у р. Хемчик. Здесь начинается канал Бай-Тал. К селу примыкают местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Биче-Шуй, м. Даштыг Тей, м. Оораш Кара Суг, м. Туралыг, м. Шындазын, м. Элезинниг-Хову.

 Уличная сеть
ул. Дружба, ул. Константин Тоюн, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Монгулек

Население

Известные уроженцы, жители 
 Начальную школу закончил в селе Бай-Тал закончил Ооржак, Менги Нагаан-оолович (род. 8 января 1975) — поэт, переводчик, член Союза писателей Республики Тыва, член Союза писателей России.

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, администрация сумона.

 Сельское хозяйство
ГУП РТ «Бай-Тал», АКХ «Бай-Тал», СПК «Бай-Тал»

 Сотовая связь
Действуют 3 оператора сотовой связи — Билайн, МТС и Мегафон.

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Известные уроженцы 
 Хургулек Байыскылановна Конгар (15 марта 1924, село Бай-Тал, Тувинская Народная Республика — 6 января 1996, Кызыл) — тувинская советская певица (сопрано), актриса театра, народная артистка РСФСР.
 Дамыран Айланмаа Байлаковна, хоомейжи, мультиинструменталист, заслуженный артист Республики Тыва, родилась 28 июля 1975 года в поселке Бай-Тал Бай-Тайгинского района Тувинской АССР.

Примечания 

Населённые пункты Бай-Тайгинского кожууна